«Небо» — семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Разработчик — Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники (ННИИРТ). Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и для сухопутных войск. В варианте ПВО антенная система сложнее, время монтажа и демонтажа значительно больше, возможности станции шире. В варианте для сухопутных войск антенная система упрощена для повышения мобильности.

«Небо» 

РЛС метрового диапазона волн для войск ПВО СССР.

 «Небо» 55Ж6 — трехкоординатная транспортабельная версия. Разработка ННИИРТ — 1982—1987 год. Начало поставок в ВС СССР — 1986 год. Дальность обнаружения цели типа истребитель: на высоте 20 км — до 400 км; на высоте 500 м — до 65 км.
 «Небо-У» 55Ж6У (экспортная версия «Небо-УЕ» 55Ж6УЕ) — модернизация РЛС 55Ж6 «Небо». Разработка ННИИРТ — 1986—1992 годы. Начало поставок в ВС России 1995 год. На 2011 год станция в производстве. На 2011 год велись работы по модернизации станции (ОКР «Ниобий», 55Ж6УМ). На 2016 год станция в производстве, производитель Нижегородский телевизионный завод. В мае 2016 года поступила на вооружение войск Западного военного округа. Летом 2017 года поступила на вооружение войск Центрального военного округа.
 «Небо-УМ» — подвижная трёхкоординатная радиолокационная станция средних и больших высот дежурного режима, представляющая дальнейшую модернизацию РЛС 55Ж6У «Небо-У», с 2017 года начала поступать в войска. Обнаружение аэродинамических и баллистических целей, источников радиоэлектронных помех на высоте до 80 км и в радиусе до 600 км.
 «Небо-T» — поступают в войска ПВО с 2020 года. «Небо-T» являются глубокой модернизацией РЛС «Небо-У» 55Ж6У. По своим ТТХ существенно превосходят аналоги, способны быстрее находить и с высокой точностью сопровождать аэродинамические и баллистические цели в радиусе до 600 км. В январе 2022 года «Небо-Т» заступили на боевое дежурство дивизии ПВО в ЦВО в регионах Поволжья и Урала.

«Небо-СВ» 

РЛС метрового диапазона волн для сухопутных войск.
 «Небо-СВ» 1Л13 — двухкоординатная мобильная версия станции «Небо» 55Ж6 для сухопутных войск. Дальность обнаружения цели типа истребитель на высоте 27 км — до 350 км; на высоте 500 м — до 60 км. Создана на базе РЛС «Небо» 55Ж6. В комплект станции также входил радиолокационный запросчик системы свой-чужой со своей антенной. Для получения третьей координаты (высоты цели) станция могла сопрягаться с радиовысотомером. В настоящее время (2014 год) станции находятся в эксплуатации.

 «Небо-СВУ» 1Л119 — трехкоординатная станция, развитие «Небо-СВ». Дальность обнаружения цели типа истребитель: на высоте 20 км — до 380 км; на высоте 500 м — до 65 км. Время развертывания/свертывания: не более 30 минут.

«Небо-М» 

«Небо-М» 55Ж6М (экспортная версия «Небо-МЕ» 55Ж6МЕ) — новый трёхдиапазонный комплекс с раздельными РЛС сантиметрового (модификация РЛС 64Л6 «Гамма-С1»), дециметрового (модификация РЛС «Противник-Г») и метрового диапазонов (модификация РЛС «Небо-СВУ»). Предположительное начало поставок в ВС России — 2012 год.

Летом 2017 года комплекс поступил на вооружение войск Центрального военного округа.

На вооружении других стран 
«Небо-СВУ» находится на вооружении Ирана.

Примечания

Литература 
 

Радиолокационные станции